Primera División 1998/1999 był 68 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 29 sierpnia, a zakończył 20 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1998/1999:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 16. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej